Johan Engeström ist der Name folgender Personen:

* Johan Engeström (Bischof) (1699–1777), schwedischer lutherischer Bischof